Anton Blidh (né le  à Mölnlycke en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Härryda HC, il poursuit son apprentissage dans les équipes de jeunes du Frölunda HC. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013, il est choisi au sixième tour, à la cent-quatre-vingtième position au total par les Bruins de Boston. Il débute en senior dans l'Elitserien en 2013. En 2015, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Bruins de Providence, club ferme des Bruins dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins chez les Sabres de Buffalo. Il marque son premier but le  face aux Islanders de New York.
Le , il signe un contrat d'un an à deux volets avec l'Avalanche du Colorado.

Le , il est échangé aux Rangers de New York en retour de Gustav Rydahl.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Frölunda HC || Elitserien || 24|| 0|| 5|| 5|| 2|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || Karlskrona HK || Allsvenskan || 11|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Frölunda HC || Elitserien || 48|| 5|| 0|| 5|| 26|| 13|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2015-2016 || Bruins de Providence ||LAH || 65|| 10|| 4|| 14|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Bruins de Providence ||LAH || 53|| 10|| 6|| 16|| 41|| 17|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2016-2017 || Bruins de Boston || LNH || 19|| 1|| 1|| 2|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence ||LAH || 71|| 11|| 15|| 26|| 36|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2017-2018 || Bruins de Boston || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 74|| 10|| 13|| 23|| 94|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 4|| 2|| 0|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Bruins de Providence || LAH ||11 ||3 ||4 ||7 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Bruins de Boston || LNH ||32 ||2 ||7 ||9 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || Avalanche du Colorado || LNH || 14|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Eagles du Colorado || LAH || 36|| 6|| 6|| 12|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Wolf Pack de Hartford || LAH || || || || || ||

| 84 || 4 || 8 || 12 || 41 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2013 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| +1|| align="left"| Cinquième de l'élite
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| +1|| align="left"| Quatrième de l'élite

Références 

Naissance dans le comté de Västra Götaland
Naissance en mars 1995
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Karlskrona HK
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Wolf Pack de Hartford